ראש (translittéré en français « roch » ou « rosh ») est un mot hébreu qui signifie « tête ».

Il peut désigner aussi :
 Rosh (fils de Benjamin), personnage biblique
 Roch Hachana, le premier jour de l'année juive
 Rosh Hodesh, qui signifie en Hébreu : « Tête (c'est-à-dire commencement, cf. marcher en tête) du mois »
 le rosh yeshiva. Celui-ci est considéré comme le maître à penser dans son établissement, et inculque à ses élèves la méthode d'étude du Talmud et, plus généralement, de la Torah.
 le « chef de l'exil » (hébreu ראש הגולה Rosh HaGola) ou exilarque, était le représentant officiel du puissant judaïsme babylonien auprès des autorités locales.
 Asher ben Yehiel dont c'est un surnom